

Persone
 Ceccarini – famiglia di artisti di Fano
 Alessandro Ceccarini – basso
 Andrea Ceccarini (1964) – ex nuotatore italiano
 Antonio Ceccarini (1949-2015) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giancarlo Ceccarini (1951) – baritono italiano
 Giovanni Ceccarini – pittore
 Giuseppe Ceccarini (1742-1811) – pittore italiano
 Lucio Ceccarini (1930-2009) – pallanuotista italiano
 Luigi Ceccarini – tenore
 Luigi Ceccarini (1819-1887) – militare e patriota italiano
 Piero Ceccarini (1953) – ex arbitro di calcio
 Sebastiano Ceccarini (1703-1783) – pittore italiano

Altro
 Viale Ceccarini, propr. viale Maria Boorman Ceccarini – strada di Riccione, provincia di Rimini